El apellido Hauptman puede referirse a:

Andrej Hauptman, ciclista.
Herbert A. Hauptman, premio Nobel de Química.